Мария Дмитриевна — дочь великого князя Дмитрия Юрьевича Шемяки и Софьи Дмитриевны Заозерской.

Биография 
Как отмечает Александр Бобров, после падения Углича в 1447 году в ходе Династической войны, княжна Мария вместе с матерью и братом Иваном некоторое время находилась в Галиче. Осенью 1449 года семья Дмитрия Юрьевича с разрешения новгородского архиепископа Евфимия II поселилась в Юрьевом монастыре. В 1452 году, во время пребывания Шемяки в Заволочье, княжна Мария вышла в Великом Новгороде замуж за городского наместника князя Александра Васильевича Чарторыйского. Внезапно скончалась и была погребена 13 февраля 1456 года в Георгиевском соборе Юрьева монастыря — очевидно, в гробнице своего отца. По мнению О. В. Кузьминой, Марии Дмитриевне на момент смерти было 17—18 лет.

Посмертная судьба 

В 1616 году останки Марии Дмитриевны были обнаружены при вскрытии гробницы Дмитрия Шемяки («а лежали в Юрьеве во едином гробе») и приняты за останки неизвестного 13-летнего подростка. Митрополит новгородский Исидор перенёс их вместе с останками Дмитрия Юрьевича, объявленными мощами Фёдора Ярославича, в Софийский собор. По всей вероятности, в начале XIX века, в связи с устройством серебряной раки для мощей «князя Фёдора», останки Марии Дмитриевны были перезахоронены под безымянной плитой при входе в Мартирьевскую паперть собора. Во время подготовки к празднованию Тысячелетия России в 1861—1862 годах часть Мартирьевской паперти была обращена в придел во имя святого Владимира Ярославича. В связи с созданием придела захоронение Марии Дмитриевны было перенесено в другое место, а намогильная плита, в числе других, — выброшена. В 1945—1946 годах советский археолог Александр Монгайт исследовал «погребение № 7» в северо-западной части паперти и определил возраст усопшего в 12—14 лет. Вероятно, именно «погребение № 7» — место, куда были перенесены в 1861—1862 годах останки Марии Дмитриевны.

Предки

Примечания

Литература 
 
 
 
 
  (в пер.)

 

Персоналии, чья дата рождения не установлена
Рюриковичи по алфавиту
Чарторыйские
Княжны Древней Руси
Даниловичи (Рюриковичи)